Alex Figge (Bouder, 29 de janeiro de 1981) é um piloto estadunidense de corridas automobilísticas.

Resultados

Champ Car

Ligações externas
 Site oficial de Alex Figge

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos
Pilotos da Champ Car
Pilotos da IndyCar Series dos Estados Unidos